Флавия Домицилла (устар. Флавия Домитилла):
 Флавия Домицилла Младшая (45 — 66 гг. н. э.) — дочь римского императора Веспасиана и его жены Флавии Домициллы Старшей.
 Флавия Домицилла Старшая — жена римского императора Веспасиана.
 Флавия Домицилла — жена Тита Флавия Клемента, дочь Флавии Домициллы Младшей, внучка Веспасиана.